Ви́ктор Фёдоров:
 Фёдоров, Виктор Александрович (1944—2014) — заслуженный тренер России по хоккею с шайбой.
 Фёдоров, Виктор Александрович (1897—1948) — живописец, график, художник театра.
 Фёдоров, Виктор Васильевич (род. 1947) — российский чиновник, директор РГБ.
 Фёдоров, Виктор Георгиевич  (1885—1922) — русский лётчик.
 Фёдоров, Виктор Дмитриевич (род. 1947) — адмирал России.
 
 Фёдоров, Виктор Константинович (1891—1984) — участник Белого движения, полковник. 
 Фёдоров, Виктор Николаевич (1962—2009) — украинский бизнесмен.
 Фёдоров, Виктор Степанович (1912—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Фёдоров, Виктор Фёдорович (1910—2004) — советский футболист, хоккеист.
  (род. 1987) — литовский политик, депутат Сейма Литвы от Партии труда.